Eagles Nest Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Eagles Nest Airport (Kalifornien)
 Eagles Nest Airport (New Hampshire)
 Eagles Nest Airport (New Jersey)
 Eagles Nest Airport (Augusta County, Virginia)
 Eagles Nest Airport (Northampton County, Virginia)